Boursin – gmina i miasto we Francji
 Boursin (marka) – marka serów firmy Groupe Bel, wcześniej należąca do Unilever